771 може да се отнася за:

 771 година от новата ера
 771 година преди новата ера
 771, число
 771 Либера, астероид
 NGC 771, галактика